Jabi-Jabi (Simangambat), een plaats in Indonesië
Jabi-Jabi (Sultan Daulat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing